Ferydoon Zandi – ex calciatore iraniano naturalizzato tedesco
 Iman Zandi – cestista iraniano
 Jalil Zandi – aviatore iraniano, asso dell'aviazione del suo paese